Vrbovečki Pavlovec je selo sjeverno od Vrbovca.

Povijest 

Godine 1460. spominje se kao feudalni posjed u gornjem dijelu gospoštije Rakovec-Vrbovec. 

Ovdje se 1496. godine nalazila gospoštijska sučija (sudačka kuća), kojoj je sudac Petar Vamparić.

Stanovništvo 

 Naselja u Zagrebačkoj županiji